Con Solfato di ferro ci si può riferire a due composti:
Solfato ferroso FeSO4
Solfato ferrico Fe2(SO4)3